Cavenago je součást názvu dvou obcí v Itálii:

 Cavenago d'Adda – obec v italské provincii Lodi
 Cavenago di Brianza – obec v italské provincii Monza a Brianza